Le nom de Terreur blanche est donné à différentes périodes de répression, menées par les royalistes ou plus généralement conservateurs à l'encontre de révolutionnaires, ayant suivi un épisode ou une tentative révolutionnaire, ou s'étant opposées à celle-ci.

 La Terreur blanche de 1795 et la Terreur blanche de 1815, en France, pendant la Révolution française et la Restauration.
 La Terreur blanche en Russie, pendant la guerre civile (1917-1921).
 La Terreur blanche en Hongrie, de 1919 à 1922, après la chute de la République des conseils de Hongrie.
 La Terreur blanche en Espagne, pendant et après la guerre d'Espagne.
 La Terreur blanche en Chine continentale : cf. Massacre de Shanghai (1927).
 La Terreur blanche à Taïwan, de 1949 à 1987 : cf. Incident 228, Histoire de Taïwan et l'article en anglais :en:White Terror (Taiwan).
 White Terror, un documentaire sur les milieux racistes en Occident.
 La Terreur blanche en Grèce, de 1945-1946, avant le déclenchement de la guerre civile grecque.